Аль-Бируни:

 Аль-Бируни — великий учёный из Хорезма.
 Кратер Аль-Бируни — древний ударный кратер на обратной стороне Луны за восточным лимбом, на севере от моря Краевого.